Maximilian Reichert ist der Name folgender Personen:

* Maximilian Reichert (Mediziner) (* 1980), deutscher Mediziner und Hochschullehrer 
 Maximilian Wilhelm Reichert (1830–1900), deutscher Hotelier und Politiker (Zentrum), MdR

Siehe auch:
 Max Reichert